Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Nikołajew (ujednoznacznienie)
 Aleksiej Nikołajew (ujednoznacznienie)
 Andrijan Nikołajew (1929-2004) – radziecki pilot wojskowy i kosmonauta
 Boris Nikołajew (1907-1973) – radziecki polityk
 Erdne Nikołajew (1898-1966) – kałmucki działacz emigracyjny
 Igor Nikołajew (ur. 1960) – rosyjski kompozytor
 Leonid Nikołajew (ujednoznacznienie)
 Konstantin Nikołajew (ujednoznacznienie)
 Michaił Nikołajew (1878-1956) – rosyjski rewolucjonista
 Nikołaj Nikołajew (1911-1945) – radziecki wojskowy
 Walentin Nikołajew (1921-2009) – rosyjski piłkarz
 Wasilij Nikołajew (1910-1969) – radziecki polityk i dyplomata
 Władimir Nikołajew (1847-1911) – ukraińsko-rosyjski architekt, działacz społeczny i pedagog
 Zosim Nikołajew (1905-1979) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa

Inne:
 Mikołajów (ros. Nikołajew) − miasto w południowej części Ukrainy